Beleg van Montfoort (1387), Floris van Wevelinkhoven belegerd de stad.
Beleg van Montfoort (1483), tijdens de Stichtse Oorlog.
Beleg van Montfoort (1490), tijdens de Jonker Fransenoorlog.